Viljandi, grad u Estoniji
 Viljandi (jezero), jezero u Estoniji
 Dvorac Viljandi, dvorac u Viljandiju, Estonija
 Okrug Viljandimaa, okrug u Estoniji